Марија Амалија Аустријска () је била осмо дете и шеста ћерка аустријске краљице Марије Терезије и цара Франца I.

Рођена је 26. фебруара 1746, у Бечу. У младости, је на хабзбуршком двору, била врло популарна. Марија Терезија ју је описала као енергичну и поносну особу. Мајка ју је упоређивала са старијим сестрама, што је доводило до сукоба између мајке и ћерке. Њих две су на крају прекинуле све контакте. Добре односе је имала са сестрама Маријом Антоанетом и Маријом Каролином. Била је талентована сликарка. За војводу Фердинанда се удала 19. јула 1769, у Парми, где је започела политички рад. Имала је врло екстравагантни живот, чак је и варала свога супруга, што за њу није била срамота. Ови догађаји су изазвали бројне скандале у свету, и због тога је сваки европски двор, полако почео прекидати контакте с Пармом. Неколико година касније се одселила у Праг, где је дошла с не баш најбољим здрављем. 

Умрла је 18. јуна 1804, у Прагу а сахрањена је у Катедрали Светог Вида, али њено срце је пренесено у Беч.

Породично стабло

Референце

Спољашње везе 

Рођени 1746.
Умрли 1804.
Династија Хабзбург-Лорен
Бечлије
Добитници Златне руже